Auzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Auzinger (* 1972), österreichischer Medienkünstler
 Max Auzinger (1839–1928), deutscher Zauberkünstler und Schauspieler
 Peter Auzinger (1836–1914), Schauspieler und bayerischer Mundartdichter
 Theodor Auzinger (1878–1957), Schauspieler und Radioschaffender, Sohn des Vorgenannten

Auzinger ist der Name folgenden Gasthofes:

 Gasthof Auzinger in Ramsau bei Berchtesgaden